Paul Gauguin
 Piotr Gauguin
 (10136) Gauguin